Zaiko es una banda de trash speed metal mexicana que surge en el 2003 contando entre sus filas al vocalista Sergio Bustamante exmiembros del desaparecido grupo pionero del power metal mexicano Ramsés, a Julio Márquez, exguitarrista también de Ramsés, Leprosy y Kahfra, Mario Amador en el bajo (Ex-Leprosy) y Felipe Chacón Batería (ex-Inquisidor y Leprosy) en ese mismo año graban su primera producción titulada Miedo, pero diferentes intereses y problemas motivan el rompimiento de esta proyecto a principios del 2004.

Un año después Gerardo Aguilar tuvo una plática con Julio Márquez y lo convence de reanudar el proyecto para la cual reclutan a Omar Ayala como baterista e inmediatamente empiezan a trabajar para poner a Zaiko nuevamente en marcha, la nueva alineación le da a Zaiko exactamente lo que necesitaba: fuerza y poder, creando un estilo mucho más pesado y agresivo que el proyecto anterior y esto se ve reflejado en la gente que empieza a aceptarlos de manera inmediata, esto los motiva a trabajar en lo que será la segunda producción del grupo y que lleva por título Circovisión misma que aparece a principios del 2007. Este año fue clave para "ZAIKO" ya que lo consolida como una banda estable logrando cada vez más aceptación con su público, tocando y promocionando su nuevo CD "CIRCOVISION" su ardua dedicación y trabajo motiva a ser invitados por parte de su compañía grabadora a la participación en un CD acoplado con diferentes bandas llamado "EXITOS A NUESTRO ESTILO" en el cual participan con la canción "Soy Rebelde" de la canta-autora "Jeanette" pero basándose en la versión hecho por "Ataque 77" de Argentina, en ese mismo año participan en otros dos CD acoplados titulados "Tributo a haragán y CIA" y "Tributo a Lira N' Roll" con las canciones "Odio a la gente buena" y "La ciudad" respectivamente, cerrando el año con diferentes presentaciones a lo largo de la república mexicana.

2008 es otro año importante ya que se elabora el primer video oficial del grupo con la canción "Heridas" realizado por el experimentado director Victor Vera.

2008 también fue un año en el que "Zaiko" siguió trabajando presentándose en diferentes foros, promocionando su disco"Circovision" cada vez con mayor éxito, además de tocar temas del primer CD con gran aceptación, es por esto que su compañía de grabación toma la decisión de reeditar este primer CD: "Miedo" pero ahora con la alineación actual de "Zaiko" (ya que con la alineación anterior no se pudo promocionar este disco y mucha gente no lo conocía, llegando a pensarse que era otra banda llamada con el mismo nombre) contando además con la participación, como invitados especiales, de los exintegrantes de la banda: "Sergio Bustamante" y "Mario Amador", titulando a este nuevo material "Miedo 2009" que salió a la venta a principios del 2010; al mismo tiempo de la elaboración de este disco el grupo ha estado trabajando en lo que será su nuevo material que pronto saldrá al mercado, además de una sorpresa, un regalo para todos la gente que los ha apoyado, un CD especial que contendrá una especie de historia musical de lo que es "ZAIKO" sus influencias y sus raíces musicales y que también será editado próximamente.
Desafortunadamente en septiembre de 2010 Omar Ayala abandona la banda por problemas personales pero su lugar es rápidamente ocupado por Carlos Batista músico experimentado que ha colaborado con bandas como Alianza y Logos de Argentina en apoyo a su gira por México además de participar con el grupo Zable banda mexicana de trash, debutando con Zaiko a finales de septiembre del 2010 en el festival de rock llamado ZAIKOFEST.
Es con la integración de Carlos al proyecto como Zaiko ha continuado tocando y delineando su trabajo hasta la actualidad

Integrantes 

Julio Márquez (desde 2003 guitarra, teclados y voz)
Gerardo Aguilar (desde 2005 Bajo y voz)
Carlos Batista (desde 2010 batería)
Omar Ayala (2005-2010 batería)
Sergio Bustamante (2003-2004 Voz)
Mario Amador (2003-2004 bajo)
Felipe Chacón (2003-2003 batería)

Discografía

Miedo (2003) 

 Intro Zaiko (00:40)
 De que lado estás (03:01)
 Todos contra todos (02:49)
 No nos podrán devorar (04:40)
 Estoy aquí (04:37)
 Muriendo con el sol (04:36)
 Belce-Bush (04:00)
 G.P.G. (03:34)
 Miedo (04:09)
 Me vas a ver sangrar (04:59)
 Que hago aquí (03:22)
 Rastros de ti (05:42)
 Chas-map (03:41)
Bonus track
 Zaiko (02:59)
 Axxxión (02:56)

Circovisión (2007) 
 Bienvenidos (00:32)
 Circovisión (03:11)
 Perdedor (03:18)
 Los sueños no se venden (03:50)
 Heridas (03:47)
 Jamás (04:01)
 Hasta el final (03:44) (Canción de Ramses)
 La muerte (03:00)
 Santuario del dolor (03:24)
 Raza maldita (02:44)
 Voces (03:14)
 Uniformados (04:04)
 Fuera del sistema (04:39)

Enlaces externos 
 http://www.myspace.com/zaikofficial
 

Grupos de rock de México
Grupos de heavy metal de México